The Iron Rider – film del 1920 diretto da Scott R. Dunlap (come Scott Dunlap)
The Iron Rider – film del 1926 diretto da Jacques Jaccard